Hrvatska:
 Kalac (Mošćenička Draga), naselje u općini Mošćenička Draga

BiH:
 Kalac (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Kalac (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde